Le combat de La Selle-en-Luitré se déroula pendant la Chouannerie.

Le combat 
Le 5 août 1799, le général Rouland arrive à Fougères à la tête d'une colonne de 900 soldats, il demande au commandant Pinoteau de joindre la garnison de la ville à sa troupe afin de détruire les forces chouannes de La Nougarède, qui leur avaient infligé une sévère défaite à la bataille d'Argentré. Les Républicains se mettent en route et trouvent les Chouans, au nombre de 200, sur les communes de Luitré, La Selle-en-Luitré et Fleurigné. Cependant l'avant-garde, constituée des troupes fougeraise, attaque sans attendre le reste de la colonne. Alors que les Républicains auraient pu envelopper et détruire les Chouans, ces derniers prennent rapidement la fuite et sèment sans difficultés leurs poursuivants, laissant huit ou dix morts. Selon le général Schildt, les pertes des Républicains sont de 2 morts et 1 blessés et celles des Chouans une quarantaine.

Bibliographie 
 , 300-301.
 , 672.
 , 336.

Références 

Bataille de la Chouannerie
Bataille de 1799
Chouannerie en Ille-et-Vilaine
Bataille sur le sol breton